200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Eliminacje i finał odbyły się 19 lipca 1976 roku.

Wszystkie miejsca na podium zajęli reprezentanci Stanów Zjednoczonych. Mistrzem olimpijskim został Bruce Furniss, który czasem 1:50,29 ustanowił nowy rekord świata. Srebrny medal zdobył John Naber (1:50,50), a brąz Jim Montgomery (1:50,58).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M